Acquabuona ima više značenja:
 Acquabuona, Genoa
 Acquabuona, Modena